Sartori ima više značenja:
 Sartori, Padova
 Sartori, Piacenza